Kamari kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kamari (ort i Estland), Jõgeva län, Põltsamaa vald,

Grekland 

 Kamári (ort), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar